Posten bezeichnet:

 einen Arbeitsplatz
 einen Wachposten, siehe Bewachung
 das Dienstgebäude eines Schrankenwärters
 den Streckenposten bei einer Motorsportveranstaltung, siehe Sportwart
 Posten (Orientierungslauf), Kontrollpunkt im Orientierungslauf
 besonders große Schrotkugeln
 das Kommunizieren über Internet-Foren; siehe Posting

Unternehmen:
 Posten Norge, norwegisches Postunternehmen
 Posten Åland, Postunternehmen der Åland-Inseln
 Posten, ehemaliger Name der schwedischen Post, heute PostNord Sverige

posten bezeichnet das Ansenden und Veröffentlichen eines Posts im Internet

Siehe auch:
 Sonderposten (Handel)
 Durchlaufender Posten
 Offener Posten
 Poston